Ветренка — топоним:

Белоруссия 
 Ветренка — деревня в Быховском районе Могилёвской области.

Россия 
 Ветренка — деревня в Фатежском районе Курской области.
 Ветренка — деревня в Крестецком районе Новгородской области.
 Ветренка — деревня в Троснянском районе Орловской области.
 Ветренка — деревня в Некоузском районе Ярославской области.
 Ветренка — река в России, протекает в Крестецком районе Новгородской области.